Muang Nakhon Si Thammarat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Si Thammarat, Thailanda, cu o populație de 266.613 locuitori și o suprafață de 617,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 114 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Nakhon Si Thammarat